Hagenauer ist der Name folgender Adelsgeschlechter:
 Hagenauer, bayrisch-österreichisches Adelsgeschlecht, siehe Herren von Hagenau
 Hagenauer (Aargauisches Adelsgeschlecht) (auch von Hagenau, Hagenower und Hagnauer), Schweizer Adelsgeschlecht im Kanton Aargau 
 Hagenauer (Zürcher Adelsgeschlecht) (auch von Hagenau, Hagenower und Hagnauer), Schweizer Adelsgeschlecht im Kanton Zürich

Hagenauer ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Hagenauer (* 1969), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Arnold Hagenauer (1871–1918), österreichischer Schriftsteller und Kritiker
 Carl Hagenauer (1872–1928), österreichischer Kunsthandwerker
 Dominikus Hagenauer (Kajetan Rupert von Hagenauer; 1746–1811), österreichischer Abt 
 Georg Hagenauer (* 1976), österreichischer Designer
 Franz Hagenauer (1906–1986), österreichischer Bildhauer
 Friedrich Hagenauer (um 1499–nach 1546), deutscher Medailleur und Schnitzer
 Hanns Hagenauer (1896–1975), deutscher Maler und Zeichner
 Joachim Hagenauer (* 1941), deutscher Nachrichtentechniker

 Karl Hagenauer (1898–1956), österreichischer Architekt, Kunsthandwerker und Designer
 Ludwig Hagenauer (1883–1949), deutscher Jurist und Politiker (CSU)
 Nikolaus Hagenauer (um 1445/1460–vor 1538), elsässischer Bildhauer und Schnitzer, siehe Niklaus von Hagenau
 Peter Hagenauer (* 1945), österreichischer Politiker (Grüne)
 Seyfried Hagenauer († 1382), Abt des Stiftes zu Mölk 1378
 Wolfgang Hagenauer (1726–1801), österreichischer Architekt

Siehe auch:
 Haguenauer
 Hagnauer